Евгений Самойлович Клетинич (род. 5 июня 1937, Кишинёв) — молдавский советский музыковед, педагог. Кандидат искусствоведения (1978).

Биография 
Родился в семье врача-рентгенолога, выпускника Ясского университета. Вернулся в Кишинёв из эвакуации в 1945 году. В 1959 году окончил Кишинёвскую консерваторию по классу скрипки И. Л. Дайлиса и Г. И. Няги, а в 1968 году — Институт искусств имени Г. Музическу по классу музыковедения С. М. Лобеля и в 1975 году аспирантуру при отделе этнографии и искусствоведения АН Молдавской ССР под руководством В. В. Протопопова. Диссертацию кандидата искусствоведения защитил по теме «О принципах формообразования и вариационности в симфониях композиторов Советской Молдавии» (1978).

В 1957—1963 годах работал скрипачом в симфоническом оркестре Молдавской филармонии и Молдгосджазе под управлением Шико Аранова. С 1963 года — преподаватель сольфеджио в Кишинёвской средней специальной музыкальной школе-интернате имени Е. Коки. С 1976 года также преподавал в Кишинёвском институте искусств.

Автор нескольких монографий и ряда статей о творчестве молдавских композиторов. Член Союза композиторов Молдавии с 1970 года.

С 1992 года — в Израиле.

Семья 
 Жена — Галина Исаевна Клетинич, музыкальный педагог, пианистка.
 Сын — Борис Клетинич (род. 1961), певец, литератор, режиссёр-документалист.
 Сын — Вадим Клетинич (род. 1966), врач, майор медицинской службы.
 Племянница — Розанна Клетинич, автор сценария фильмов «Поезд в Калифорнию» (Фаворит и Eolis-film, 1993), «Наваждение» (Киностудия им. Горького, Аквариус, Эолис-фильм, 1994), «Танго над пропастью» (Pro film, Молдова-фильм, Бояна, 1997).

Монографии 
 Соломон Лобель. С нотами. М.: Советский композитор, 1973. — 96 с.
 Творчество В. Загорского. М.: Советский композитор, 1976. — 120 с.
 Василе Загорский. Избранные вокальные произведения. Составитель и автор предисловия Е. С. Клетинич. Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1976.
 Музыкальная культура Молдавской ССР. Составитель Е. С. Клетинич. М.: Музыка, 1978. — 285 с.
 Очерки о советских молдавских композиторах. С нотами. Кишинёв: Литература артистикэ, 1984. — 193 с.
 Композиторы Советской Молдавии: Д. Г. Гершфельд, Л. С. Гуров, В. Г. Загорский, С. Г. Лунгул, Г. С. Няга. Кишинёв: Литература артистикэ, 1987. — 291 с.
 Евгений Дога — знакомый и неизвестный. М.: Композитор, 1999. — 226 с.

Примечания 

Родившиеся в Бессарабии
Музыковеды СССР
Музыковеды Молдавии
Выпускники Кишинёвского института искусств
Преподаватели Академии музыки имени Г. Музическу
Кандидаты искусствоведения
Музыкальные педагоги Молдавии